Sturm Gordon steht für

 Tropischer Sturm Gordon (1979), T7910, 07W, traf die Volksrepublik China, siehe Pazifische Taifunsaison 1979
 Taifun Gordon (1982), T8216, 16W, blieb auf See, siehe Pazifische Taifunsaison 1982
 Tropischer Sturm Gordon (1985), T8527, 24W, schwacher Sturm mit Landfall in Vietnam, siehe Pazifische Taifunsaison 1985
 Supertaifun Gordon (1989), Gloring, T8908, 08W, über Luzon und Hongkong, siehe Pazifische Taifunsaison 1989
 Hurrikan Gordon (1994), mit umfangreichen Sachschäden in Kuba und Florida
 Hurrikan Gordon (2000), Guatemala, Yucatán, als tropischer Sturm in Florida
 Hurrikan Gordon (2006), vom zentralen Nordatlantik über die Azoren
 Hurrikan Gordon (2012), vom Ostatlantik über die Azoren, erreichte Portugal als Sturmtief